|-
| 168401 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 168402 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168403 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168404 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168405 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168406 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168407 - ||  || 28 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168408 - ||  || 19 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168409 - ||  || 17 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168410 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168411 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168412 - ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168413 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168414 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168415 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168416 ||  || 26 august 1998 ||  || 
|-
| 168417 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168418 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168419 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168420 - ||  || 30 august 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168421 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168422 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168423 - ||  || 19 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168424 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 168425 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168426 - ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168427 - ||  || 19 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168428 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168429 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168430 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168431 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168432 - ||  || 12 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168433 - ||  || 22 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 168434 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168435 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168436 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168437 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168438 - ||  || 14 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168439 - ||  || 13 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 168440 - ||  || 17 noiembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 168441 - ||  || 18 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 168442 - ||  || 8 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168443 - ||  || 12 decembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 168444 - ||  || 11 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168445 - ||  || 21 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 168446 - ||  || 26 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168447 - ||  || 8 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168448 - ||  || 6 ianuarie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168449 - ||  || 7 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168450 ||  || 11 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 168451 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168452 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168453 - ||  || 6 februarie 1999 ||  || 
|-
| 168454 - ||  || 14 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168455 - ||  || 16 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168456 - ||  || 16 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168457 - ||  || 18 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168458 - ||  || 18 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168459 - ||  || 19 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168460 - ||  || 7 aprilie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168461 - ||  || 17 aprilie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168462 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168463 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168464 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168465 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168466 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168467 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168468 - ||  || 16 mai 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168469 - ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168470 - ||  || 10 iunie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168471 - ||  || 12 iunie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168472 - ||  || 8 august 1999 ||  || 
|-
| 168473 - ||  || 20 august 1999 ||  || 
|-
| 168474 - ||  || 4 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 168475 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168476 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168477 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168478 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168479 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168480 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168481 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168482 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168483 - ||  || 13 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168484 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168485 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168486 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168487 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168488 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168489 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168490 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168491 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168492 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168493 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168494 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168495 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168496 - ||  || 11 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168497 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168498 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168499 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168500 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-